In de geschiedenis van het Byzantijnse Rijk, is de hoofdstad Constantinopel meermaals het doel geweest van belegeringen. Slechts tweemaal is de stad veroverd, eenmaal door de kruisvaarders in 1204 en eenmaal door de Ottomanen in 1453, wat ook het einde betekende van het Byzantijnse Rijk. Wat hierna volgt is een opsomming van de verschillende belegeringen.

Lijst
Beleg van Constantinopel (378), door de Goten
Beleg van Constantinopel (626) door de Avaren en Sassaniden
 Beleg van Constantinopel (654)
Beleg van Constantinopel (667-669), door de Omajjaden
 Beleg van Constantinopel (674-678), door de Ommajjaden
Beleg van Constantinopel (715), door opstandige troepen uit Opsikion
 Beleg van Constantinopel (717-718), door het Ommajjaden
Beleg van Constantinopel (813), door het Eerste Bulgaarse Rijk
Beleg van Constantinopel (821-822), door de troepen van de keizer Thomas
 Beleg van Constantinopel (860), door Rurik en de Varjagen
 Beleg van Constantinopel (907), door het Kievse Rijk
Beleg van Constantinopel (934), door de Magyaren (Hongarije)
 Beleg van Constantinopel (941), door het Kievse Rijk
Beleg van Constantinopel (959), door de Magyaren (Hongarije)
 Beleg van Constantinopel (1047), door de troepen van de Byzantijnse keizer Leon Tornikes
Beleg van Constantinopel (1203), door de kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht
 Beleg en val van Constantinopel (1204), verovering door de kruisvaarders tijdens de Vierde Kruistocht
 Beleg van Constantinopel (1235-1236), door het Keizerrijk Nicea (gezien als legitieme erfgenaam van het Byzantijnse Rijk tussen 1204-1263) en het Tweede Bulgaarse Rijk
 Beleg van Constantinopel (1260), door het Keizerrijk Nicea
Herovering van Constantinopel (1261), door Byzantijnen op de kruisvaarders
 Beleg van Constantinopel (1376), door de troepen van de kandidaat (en latere Byzantijnse keizer) Andronikos IV, Republiek Genua en het Ottomaanse Rijk
Beleg van Constantinopel (1391), door Ottomaanse Rijk onder sultan Bayezid I
Beleg van Constantinopel (1394-1396), door Ottomaanse Rijk onder sultan Bayezid I
Beleg van Constantinopel (1397-1402), door Ottomaanse Rijk onder sultan Bayezid I
Beleg van Constantinopel (1411), door het Ottomaanse Rijk onder Musa Çelebi, zoon van Bayezid I (Ottomaanse interregium)
Beleg van Constantinopel (1422), Door het Ottomaanse Rijk onder sultan Murat I
Beleg en val van Constantinopel (1453), laatste belegering door de Ottomanen onder sultan Mehmet II

Referenties 

 
Constantinopel